Мейстріліга 2014 — 24-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона вдев'яте здобула Левадія.

Клуби

Підсумкова таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Нимме Калью кваліфікувалась до Ліги Європи УЄФА 2015—2016 як переможець Кубку Естонії з футболу 2014—2015

Позначення:

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|16/22 листопада 2014

|}

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Мейстріліга на soccerway 

2014
Естонія